Титул захищали П'єр-Юг Ербер та Ніколя Маю, але вони поступилися вже в першому колі парі Сандер Жіє / Йоран Фліген.

Мате Павич намагався завершити кар'єрний золотий шолом у парній грі (включно з олімійською перемогою), але програв у третьому колі.

Турнір виграла сальвадорсько-нідерландська пара Марсело Аревало / Жан-Жульєн Роєр, здолавши в фіналі хорватсько-американський дует Іван Додіг / Остін Крайчек з рахунком 6–7(4–7), 7–6(7–5), 6–3. Аревало став першим гравцем із Центральної Америки, якому підкорився мейджор у парному розряді, для Роєра це третій титул Великого шолома, він став найстаршим переможцем парного мейджора Відкритої ери.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Інформація про інших учасників

Вайлдкарди

Заміни

Знялися
  Сімоне Болеллі /  Фабіо Фоніні → їх замінили  Тамас Мартін Етчеверрі /  Алехандро Табіло
  Франциско Кабраль /  Гольгер Руне → їх замінили  Сандер Аренд /  Шимон Вальков
  Ден Еванс /  Джонні О'Мара → їх замінили  Адріан Маннаріно /  Альбано Оліветті
  Рішар Гаске /  Джо-Вілфрід Тсонга → їх замінили  Джонні О'Мара /  Джексон Вітроу
  Роман Єбави /  Алекс Мольчан → їх замінили  Роман Єбави /  Матей Сабанов
  Хуліо Перальта /  Франко Шкугор → їх замінили  Денис Молчанов /  Франко Шкугор
  Сем Кверрі /  Гантер Різ → їх замінили  Рамкумар Раманатан /  Гантер Різ

Зовнішні посилання
Main Draw

Посилання

French Open - Doubles
Men's Doubles